На́бережная — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Солгонского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 46 км к северо-востоку от районного центра Ужур.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района